

Антропонім 
 Бігус — прізвище.

Інше 
 Бігус — тушкована капуста з м'ясом.